Zardo ist der Name von

 Carolina Zardo, italienische Volleyballspielerin
 Carlo Zardo, italienischer Bassist
 Denny Zardo, italienischer Automobilrennfahrer
 Emanuela Zardo, schweizerische Tennisspielerin
 Giulio Zardo, kanadischer Bobfahrer
 Ilaria Zardo (* 1981), italienische Physikerin
 Raffaella Zardo, italienische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin